Jan van Gilse (dominee) (1810-1859), doopsgezind predikant
 Jan van Gilse (componist) (1881-1944)
 Jan van Gilse (politicus) (1843-1915)
 Jan van Gilse (Tweede Kamerlid) (1861-1935)